Че́йни () — фамилия шотландского происхождения. Известные носители:

 Чейни, Грэм (род. 1969) — австралийский боксёр.
 Чейни, Джон (1932—2021) — американский баскетбольный тренер.
 Чейни, Джон Гриффит (также известен как Джек Лондон; 1876—1916) — американский писатель и журналист, военный корреспондент, социалист, общественный деятель.
 Чейни, Джордж (1672—1743) — британский медик.
 Чейни, Дик (род. 1941) — 46-й вице-президент США (2001—2009).
 Чейни, Дон (род. 1946) — американский баскетболист и тренер.
 Чейни, Дороти (ур. Банди; 1916—2014) — американская теннисистка.
 Чейни, Кассиус (род. 1987) — американский боксёр-профессионал.
 Чейни, Линн (род. 1941) — супруга вице-президента США Дика Чейни.
 
 Чейни, Мэри (род. 1969) — американская ЛГБТ-активистка и писательница.
 Чейни, Питер (1896—1951) — английский писатель.
 Чейни, Элизабет (род. 1966) — американский юрист и политик.

Составные фамилии 
 Чейни-Коукер, Сил (род. 1945) — писатель Сьерра-Леоне, пишет на английском языке.

См. также 
 Чейн (значения)